Jan Hendrik Dronkers, Nederlands directeur-generaal van Rijkswaterstaat
Jo Johannis Dronkers waterloopkundige
Johannes Marinus Dronkers, Nederlands spion
Wouter Dronkers, Nederlands voetballer